NLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kinshasa N'dolo (Repubblica Democratica del Congo)